Our Lady of Graces bezeichnet:

 die Pfarrkirche Our Lady of Graces (Żabbar) im maltesischen Ort Żabbar
 die Basilika Unserer Lieben Frau der Gnaden im indischen Ort Sardhana